Абульгасан Алекперзаде — азербайджанський радянський письменник
 Медіна Нурулла кизи Алекперзаде — азербайджанська поетеса